Das Tennis Masters Series 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 8. bis 17. März 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Indian Wells